En anglais, le terme panic button désigne un .

Cinéma 
 Panic Button, titre anglophone de Un Américain à Rome, film italien de George Sherman et Giuliano Carnimeo avec Maurice Chevalier et Jayne Mansfield sorti en 1964 ;
 Panic Button, film d'horreur britannique de Chris Crow sorti en 2011.

Littérature 
 Panic Button, roman policier de Charlie Gallagher sorti en 2017.

Sociétés 
 , société américaine de développement de jeux vidéos fondée en 2007.